Азьманово — посёлок в Ярском районе Удмуртии.

География 
Посёлок находится в 25 км от центра района.

Население 
По данным на конец 2000-х гг. население посёлка составляет около 50 человек.

Власть 
Поселок в административном плане относится к Уканскому сельскому поселению Ярского района Республики Удмуртия

Примечания 

Населённые пункты Ярского района